La ventouse est une pièce souple  que la pression atmosphérique permet de faire adhérer :
 la ventouse, dispositif de fixation ;
 les ventouses sous les bras des céphalopodes ;
 la ventouse servant à déboucher des canalisations ;
 la ventouse, le récipient que l'on chauffe et applique sur la peau dans la médecine traditionnelle ;
 la ventouse obstétricale, l'instrument d'extraction du fœtus.
 Ventouse, anciennement, tuyau de petit diamètre, de poterie ou de plomb, qui communique à une « chausse d'aisance » ou tuyau de descente d'un « siège d'aisance » (toilettes), qui est élevé jusque hors du comble pour diminuer la mauvaise odeur que la fosse d'aisances répand dans les cabinets, en la faisant évaporer par le canal, et la remplaçant par un air frais. Aujourd'hui on parlerait de ventilation haute.
 La Voiture-ventouse
 Une ventouse, pour un tournage audiovisuel, consiste à occuper des place de stationnement avec des véhicules loués pour les besoins d'une production.
 Ventouse, espèce de soupirail pratiqué sous la tablette ou aux deux angles de l'âtre d'une cheminée pour chasser la fumée (cf. Morisot J.M.).
 Ventouse, la commune française de Charente.

Notes et références